La saison 1963-1964 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 2 pour la première fois après deux saisons passées dans l'élite.

Après des débuts difficiles, le club héraultais va se réveiller et tutoyer les sommets avant de s'assagir à nouveau pour terminer à la  du championnat.

En Coupe de France, les somistes ne brillent pas en se faisant sortir dès leur entrée par une modeste équipe de CFA puis d'être sortie dès le premier tour de la Coupe Drago par le voisin nîmois.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Coupe Charles Drago

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1963-1964 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier